Gossen kan verwijzen naar
GOSSEN, een Duitse fabrikant van foto- en belichtingsmeters
Hermann Heinrich Gossen, een Duits econoom